

Sigle 
 Forma normale congiunta – una delle possibili forme di una formula nell'algebra di Boole
 Fox News Channel – canale televisivo internazionale
 Forma normale di Chomsky – un modo di rappresentare una grammatica che genera un linguaggio libero dal contesto
 Fondazione Nazionale Commercialisti

Aziende 
 FNC – sigla con la quale veniva identificata Finmeccanica (ora LDO) nella Borsa Italiana

Codici 
 FNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Madera